Anja Freese(-Binder) (1965), un'attrice tedesca
Anna-Lena Freese (1994), un'atleta tedesca
Bertus Freese (1902-1959), un calciatore olandese
David (Richard) Freese (1983), un giocatore di baseball statunitense
Éva Freese (1963), un'attrice tedesca
Jannik Freese (1986), un cestista tedesco
Jason (Jeremy) Freese (1975), un musicista statunitense
Josh Freese (1972), un batterista e compositore statunitense
Louis Freese, "B-Real" (1970), un rapper statunitense

Pagine correlate 
Fries
Friesen